Дайджест (преса) — короткий зміст інших публікацій.
 Дайджест повідомлення (хеш сума) — в криптографії результат перетворення повідомлення довільної довжини, в хешований рядок фіксованої довжини.